

Geografia 
 Els Alamús  – comune della Catalogna (Spagna)
 Els Garidells  – comune della Catalogna (Spagna)
 Els Guiamets  – comune della Catalogna (Spagna)
 Els Hostalets de Pierola  – comune della Catalogna (Spagna)
 Els Omellons  – comune della Catalogna (Spagna)
 Els Omells de na Gaia  – comune della Catalogna (Spagna)
 Els Pallaresos  – comune della Catalogna (Spagna)
 Els Plans de Sió  – comune della Catalogna (Spagna)
 Els Poblets  – comune della Comunità Valenciana (Spagna)
 Els Ports  – comune della Comunità Valenciana (Spagna)
 Els Prats de Rei  – comune della Catalogna (Spagna)
 Els Torms  – comune della Catalogna (Spagna)

Sigle 
 Early Late Synchronizer  – una tecnica di sincronizzazione impiegata in telecomunicazioni
 Ejército Libertador del Sur  – gruppo armato della Rivoluzione messicana guidato da Emiliano Zapata
 Equidistant Letter Sequence  – sequenza di lettere equidistanti, metodo per estrarre codici nella Bibbia

Codici 
 ELS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ben Shoeman di East London (Sudafrica)
 ELS – codice ISO 3166-2:GB di Eilean Siar (Regno Unito)

Musica 
 Els Pets  – gruppo musicale spagnolo